Cheyenne, indián törzs Észak-Amerikában
 Cheyenne, amerikai televíziós sorozat
 Amerikai Egyesült Államok
 Cheyenne, település Oklahoma államban
 Cheyenne, település Wyoming államban
 Cheyenne, a Missouri egyik mellékfolyója